Avilovo () est le nom de plusieurs localités rurales de Russie :
, un village de l'oblast d'Orel,
.

Voir aussi